Поблете () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 27,82 км². Население — 1850 человек (на 2010 год). Расстояние — 7 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля